Eimler ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Eimler (1930–2022), deutscher Luftwaffenoffizier
 Robert Eimler (1891–1960), deutscher Heeresoffizier